The Last Oracle – poemat angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomie Poems and Ballads. Second Series z 1878. Utwór jest uważany za przełomowy w dorobku poety. Nawiązuje do apollińskiej koncepcji świętości Słowa (Logosu). Składa się z sześciu strof dwudziestoczterowersowych.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Poematy Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1878